Tell Me You Love Me (single) - single van Demi Lovato
 Tell Me You Love Me (album) - album van Demi Lovato
 Tell Me You Love Me (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 2007